9-й национальный чемпионат Армении по футболу 2000 года — турнир армянской Премьер-лиги, в котором приняли участие 8 клубов. Чемпионом Армении во второй раз стал «Аракс» (Арарат).

 ФК «Ереван» и «Эребуни» (Ереван) в конце 1999 года были расформированы и в чемпионате 2000 года участия не приняли.
 «Киликия» Ереван, выбывшая после переходного матча, сохранила место из-за уменьшения количества участников.
 «Лернагорц» Капан, занявший 4-е место в Первой лиге-1999, был повышен из-за уменьшения количества участников.
 «Цемент» (Арарат) переименован в «Аракс» (Арарат).
 «Мика-Касах» (Аштарак) переименован в «Мика» (Аштарак).
 Из-за несогласия с действиями Федерации Футбола Армении, команды «Мика» (Аштарак), «Звартноц»-ААЛ (Ереван) и «Динамо» (Ереван) бойкотировали игры двух последних туров. В связи с чем, клубы были сняты с чемпионата, и их места в итоговой таблице показаны условно.
 В Первую лигу выбыло «Динамо» (Ереван).

Итоговая таблица 

И = Сыграно матчей; В = выигрыши; Н = ничьи; П = проигрыши; З = кол-во забитых голов; П = кол-во пропущено голов; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Армении по футболу 2000
 Первая лига Армении по футболу 2000

Ссылки 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 2000 (1) 
 klisf: Армянская Премьер-Лига 2000 (2) 
 rsssf: Армянская Премьер-Лига 2000 

Футбол в Европе в 2000 году
Спорт в Армении в 2000 году
Чемпионат Армении по футболу